Ла-Круа́-Вальме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південний схід від Парижа, 100 км на схід від Марселя, 55 км на схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1784 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3958,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Круа-Вальме на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Круа-Вальме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар